Polskie pułki piechoty:
 142 Pułk Piechoty – Wojska Polskiego II RP

Niemieckie pułki piechoty:
 142 Pułk Piechoty – Armii Cesarstwa Niemieckiego

Rosyjskie pułki piechoty:
 142 Zwienigorodzki Pułk Piechoty – Armii Imperium Rosyjskiego